La Región IX o Región Metropolitana de Lima de la Copa Perú de 1980 estuvo integrada por equipos de la Capital. Los equipos que la integraban jugaban entre sí en partidos de ida y vuelta.

El campeón fue el Unión González Prada que clasificó a la siguiente fase de la Copa Perú de 1980.

Equipos 

  Unión González Prada de Surquillo - 19 ptos. - Campeón y promovido a la Etapa Nacional de la Copa Peru 1980.
  Atlético Defensor Lima - 15 ptos. -  Subcampeón
  Barcelona de Surquillo -  15 ptos.
  Bata Sol de Chosica -  12 ptos.
  Estudiantes San Roberto de San Isidro -  11 ptos.
  Papelera Atlas de Chaclacayo -  08 ptos.
  Centro Unión Pachacamac -  04 ptos.

Referencias 

 Región IX
 Gonzales Prada Campeón 1980

Fútbol en Perú en 1980
Campeonatos de fútbol entre clubes de Perú